Ключник:

 Ключник — в Древней Руси и Московском государстве человек, ведавший продовольственными запасами дома, поместья и ключами от мест хранения.
 Ключник, Иван Фёдорович (1923—1996) — участник Великой Отечественной войны, стрелок-разведчик, Герой Советского Союза.

См. также